Den Pobedy (en ruso День Победы, "día de la victoria") puede referirse a:
 Día de la Victoria, celebración de la victoria de la Unión Soviética y los Aliados sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945;
 Den Pobedy, el título de una canción conmemorativa de los 30 años del Día de la Victoria.